Karabach, kraina historyczna
 Górski Karabach, terytorium, formalnie należące do Azerbejdżanu, w rzeczywistości funkcjonujące jako niepodległe państwo
 Górski Karabach (region), region historyczno-geograficzny
 Qarabağ FK, znany jako Karabach Agdam, azerski klub piłkarski z siedzibą w Ağdamie
 Qarabağ Bərdə, azerski klub piłkarski z siedzibą w Bərdə
 Lernajin Arcach Stepanakert, ormiański klub piłkarski z siedzibą w Stepanakert